Wessels nebo Weßels je příjmení těchto osob:

 Albert Wessels (1908–1991), jihoafrický podnikatel
 Alois Wessels (1864–1944), moravský podnikatel
 André Weßels (* 1981), německý šermíř
 Ferdinand Wessels (1899–1950), německý politik
 Gert Wessels (* 1950), generál Bundeswehru
 Hans-Peter Wessels (* 1962), švýcarský politik
 Charlotte Wessels (* 1987), nizozemská zpěvačka a skladatelka
 Peter Wessels (* 1978), nizozemský tenista
 Roger Wessels (* 1961), jihoafrický golfista
 Stefan Wessels (* 1979), německý fotbalista
 Wolfgang Wessels (* 1948), německý politolog

podobné příjmení
 Wessel

Externí odkazy 
 

Afrikánská příjmení